Cunningham se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Allan Cunningham
 G.H. Cunningham
 Hugh B. Cunningham
 J.T. Cunningham
 Michael J. Cunningham
 Richard Cunningham
 Robert O. Cunningham